Бустаманте — испанская фамилия. Известные носители:

 Бустаманте, Александр (1884—1977) — премьер-министр и народный герой Ямайки.
 Бустаманте, Анастасио (1780—1853) — президент Мексики в течение трёх сроков: с 1830 по 1832 год, с 1837 по 1839 год и с 1839 по 1841 год.
 Бустаманте, Антонио (1865—1951) — юрист-международник, профессор Гаванского университета, сенатор Кубы.
 Бустаманте, Давид (род. 1982) — испанский певец.
 Бустаманте, Карлос Мариа де (1774—1848) — мексиканский историк и политический деятель.
 Бустаманте, Мануэль Басилио (1785—1863 — президент Уругвая (1855—1856).
 Бустаманте, Мурилу (род. 1966) — бразильский мастер джиу-джитсу и боец смешанного стиля.
 Бустаманте Белаунде, Альберто (1950—2008) — премьер-министр Перу с 1998 по 2000 годы.
 Бустаманте-и-Герра, Хосе де (1759—1825) — офицер испанского военно-морского флота.
 Бустаманте и Риверо, Хосе (1894—1989) — президент Перу с 1945 по 1948 годы.
 Бустаманте, Франсиско (род. 1963) — профессиональный филиппинский бильярдист (пул).
 
 Бустаманте, Эктор (род. 1949) — мексиканский хоккеист на траве.

См. также 
 Кодекс Бустаманте